Lago Louise – lago dell'Alaska, Stati Uniti d'America
 Lago Louise – lago dell'Alberta, Canada
 Lake Louise – centro abitato dell'Alberta, Canada